Papa Giovanni Paolo II – papa
Giovanni Paolo II – fiction televisiva
Giovanni Paolo II, l'Uomo che ha cambiato gli uomini – libro
Giovanni Paolo II - Il mio amato predecessore – libro